Juan Antonio Flecha, Spaans wielrenner. 
 Mateu Fletxa El Viejo (1481–1553), een Spaans componist.